Michał Czajkowski – polski pisarz
 Michał Czajkowski (duchowny)